

Patronyme 
 
Ciro Scarponi (1950-2006), clarinettiste et compositeur italien ;
 Michele Scarponi (1979-2017), coureur cycliste italien.